Pharaoh — двумерная компьютерная игра, градостроительный симулятор, разработанный компанией Impressions Games. Действие игры происходит в Древнем Египте.

Описание игры 

Историческая, экономическая, градостроительная стратегия в реальном времени. Исторически игра соответствует этапам развития Египта как государства в период с 3200 года до н. э. по 38 год н. э.

Игра начинается с создания маленькой деревни на берегу Нила. Задача первой миссии — напоить и накормить людей. Следующим этапом будет создание сельскохозяйственной структуры, затем — производство предметов первой необходимости — таких, как посуда и ткань. После необходимо организовать сбор налогов и торговлю с другими поселениями. В каждой миссии круг задач правителя увеличивается, требования людей растут, задания усложняются. Постепенно дело доходит до организации обороны города, возведения колоссальных построек, и выполнения специальных поручений Фараона.

Игра делится на несколько кампаний, состоящих в общей сложности из 38 миссий. В официальном дополнении Cleopatra — дополнительные 15 миссий. Можно управлять государством от имени реальных людей, таких как Тутанхамон, Рамзес II и Клеопатра.

По сравнению с предыдущей игрой Caesar III, в Pharaoh/Cleopatra появились дорожные заграждения и возможность регулирования наполняемости складов и амбаров по отдельным позициям.

Оценки игры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница игры  на сайте локализатора (1С)
 Обзор игры Pharaoh на сайте AG
 Обзор игры Cleopatra на сайте AG

Компьютерные игры 1999 года
Градостроительные симуляторы
Компьютерные игры с изометрической графикой
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Игры для Windows
Компьютерные игры на основе древнеегипетской мифологии
Компьютерные игры, разработанные Impressions Games
Компьютерные игры, локализованные 1С
Компьютерные игры, изданные Sierra Entertainment
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры